A Ph, pH lehetséges jelentései:
Ph, fenilcsoport,
pH, a kémhatást megmutató szám.